Натуральне число 2048
 2048 рік до нашої ери
 2048 рік нашої ери
 2048 — гра